O Maior Homem Que Já Viveu (em inglês:The Greatest Man Who Ever Lived) é uma publicação religiosa das Testemunhas de Jeová. Esse livro pertence a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia e é editado pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York. Foi lançado em 1991 e têm o total de 133 capítulos. O livro conta a história de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até sua morte e ressurreição, segundo a crença cristã. O Livro usa como base a Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas.

Livros religiosos
Testemunhas de Jeová
Literatura das Testemunhas de Jeová